Заречье — деревня в Новоржевском районе Псковской области России. Входит в состав  Выборской волости.

Расположена в 37 км к северо-востоку от города Новоржев на реке Севка.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на конец 2000 года составляла 192 жителя.

История 
С 1995 до 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Зареченской волости в качестве её административного центра. 

С 2006 до 2015 года входила в состав Вёскинской волости.

Примечания 

Населённые пункты Новоржевского района